Мария Петраки (, род. 21 августа 1962) — греческая шахматистка, мастер ФИДЕ среди женщин.

Трёхкратная чемпионка Греции (1981, 1989 и 1993 гг.). Бронзовый призёр чемпионатов Греции 1990 и 1995 гг.

В составе сборной Греции участница шести шахматных олимпиад (1980, 1984, 1988, 1990, 1994 и 1996 гг.; в 1988 г. играла за 2-ю сборную; в основной команде обычно выступала в качестве запасной), командного чемпионата Европы 2007 г., Балканиад 1979 и 1990 гг.

В 1990, 1991, 1993 и 1999 гг. участвовала в зональных турнирах.

Основные спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 Выступления Марии Петраки на шахматных олимпиадах 
 Выступления Марии Петраки в командных чемпионатах Европы 
 Выступления Марии Петраки в Кубках европейских клубов 
 Выступления Марии Петраки на Балканиадах 
 Выступления Марии Петраки в командных чемпионатах Греции 
 

Шахматисты Греции
Шахматисты XX века
Шахматисты XXI века
Участники шахматных олимпиад
Участники командных чемпионатов Европы по шахматам
Мастера ФИДЕ среди женщин